Che sarà (José Feliciano), single van José Feliciano uit 1971
 Che sarà (BZN), hitsingle van BZN uit 1992